

Biografia 
Enzo Dino nasce a Torino il 1 ottobre del 1985.Attore di formazione teatrale, tra il 2005 e il 2008 è protagonista di saggi e rappresentazioni teatrali di autori classici come "La domanda di matrimonio" di Cechov "La celestina" di Fernando de Rojas "La stravagante riuscita di Gesù Cristo" di Karl Marx "Il soldato è la prostituta " di Arthur Schnitzler  "Il mercante di Venezia" di William Shakespeare.  

Ottiene la sua prima apparizione cinematografica come comparsa nel 2005 nei panni di un cameriere nel film Tv "Il mio amico babbo Natale" diretto da Franco Amurri con Lino Banfi e Gerry Scotti.

Nel 2007 è tra i protagonisti dello spettacolo teatrale "Il cerchio di gesso del Caucaso" di Bertolt Brecht dove interpreta sei personaggi, ed ottiene un piccolo ruolo nei panni di un pugile galeotto nel film "Sette Ottavi 7/8" per la regia di Stefano Landini, premiato come miglior film indipendente al 61º Festival Internazionale del Cinema di Salerno.

Nel 2010 posa come fotomodello per l'evento di moda Pitti Uomo dove per l'occasione recita in uno spot scritto da Ivan Cotroneo e diretto da Toni Trupia sceneggiatore di Vallanzasca Gli angeli del male di Michele Placido. Sempre nel 2010 è tra i protagonisti nel ruolo del boss Victor Vitali del cortometraggio di azione "The avenger -Nessuno è al sicuro" diretto da Gianluca Testa. L'anno successivo scrive ed interpreta nuovamente il ruolo di un pugile nel cortometraggio "L'ombra dei guantoni" diretto da Roberto Tomeo presentato nella sezione Short film Corner del 66e Festival di Cannes.

Dopo la prestigiosa esperienza del Festival di Cannes tra il 2012 e il 2015 prende parte ad alcuni progetti di discutibile qualità diretti da registi della scena indipendente ,tra cui il fan movie "Punisher", l'horror "Nightmare Inquirers"mai distribuito, il poliziesco "La banda dell'aquila" mai distribuito ,ed è co-protagonista del B-movie "La promessa del sicario" diretto da Max Ferro dove recita accanto alla leggenda dei film western George Hilton. Dopo queste produzioni non certo memorabili, dal 2015 inizia una fase decisamente più interessante ed accurata nella scelta dei progetti a cui decide di prendere parte, prediligendo soprattutto personaggi e storie più profonde, come il cortometraggio "Butterfly Wings Le ali della farfalla" diretto da Michael Bertuol dove interpreta il ruolo di un avido imprenditore, e fa il suo debutto in qualità di regista dirigendo il cortometraggio "Il Professionista" thriller psicologico che riceve ottime critiche nei festival.    

Nel 2016 torna a calcare il palcoscenico recitando nel ruolo di Gigi, uno strambo impresario delle pompe funebri nella commedia brillante "Ti amo da morire" scritta e diretta da Ivan Fabio Perna. Dirige scrive ed interpreta nei panni del senzatetto Daniele il suo secondo cortometraggio dal titolo "I Am nobody" che vede tra i protagonisti l'attrice umbra Ami Codovini premiata per la sua interpretazione con il Leone d'argento al Concorso Numeri Uno di Venezia.   

Nel 2017 scrive dirige ed interpreta il suo primo lungometraggio dal titolo “La stanza del sorriso” con Caterina Vertova, Stewart Arnold ed Elena Rotari .Il film è pluripremiato a livello Internazionale con il Best Film Drama al New York Cinematography. Si aggiudica inoltre il premio speciale allo Utah Film Festival, il Best film Drama al Londra Film Festival, il premio del pubblico al Festival del cinema Italiano di Las Vegas ,ed il premio come migliore attore allo Universal film festival di Kansas City per la sua interpretazione nel ruolo del dottor Luca Mantovan. "La stanza del sorriso" è stato inoltre proiettato nei cinema con oltre 40 serate evento organizzate in tutta Italia ,ed è il primo di una serie di titoli targati DRmovie casa di produzione fondata da Enzo Dino insieme all'attrice e produttrice Elena Iulia Rotari.

Dopo il successo de "La stanza del sorriso" recita nei panni di Mauro nel dodicesimo episodio della serie televisiva "Non uccidere 2" per la regia di Adriano Valerio. 

Nel 2018 da un'idea del Dottor Massimo Di Maio scrive e dirige il cortometraggio dal titolo "Io e Ascanio" che si aggiudica il Premio AIOM (Associazione Italiana Oncologia Medica) come Miglior cortometraggio Italiano sulle relazioni tra medico e paziente ,e vince il Cine-Festival di Candiolo come miglior cortometraggio. Sempre nel 2018 realizza in collaborazione con l'agenzia di management Studio Emme di Sergio e Sara Martinelli il PILOT della teen comedy "The Mates" destinata ad un pubblico adolescenziale e presentata alla casa del cinema di Roma in occasione del Roma Web Festival . 

Nel 2019 scrive e dirige il cortometraggio biografico dal titolo "Gioia l'angelo del ghiaccio" presentato a Roma presso la sede del Coni. Il lavoro viene trasmesso su Sky Sport e proiettato in molti palazzetti dello sport come educazione alla cultura sportiva omaggiando la giovanissima pattinatrice su ghiaccio Gioia Virginia Casciani scomparsa nel 2017 in un tragico incidente stradale a soli 9 anni. Nel cortometraggio sostenuto dal presidente del Coni Giovanni Malagò, compaiono grandi campioni del pattinaggio su ghiaccio, come Franca Bianconi e Carolina Kostner. Sempre nel 2019 scrive dirige ed interpreta per la seconda volta il personaggio del dottor Luca Mantovan ,nel docufilm "I LUOGHI DELLA SPERANZA" che vede nel cast Cosima Coppola Adriano Occulto Jenny De Nucci Manuela Arcuri e Piero Angela in una delle sue ultime apparizioni televisive .Distribuito da 102 Distribution su Amazon Prime Video e Chili "I luoghi della speranza" si aggiudica il premio Dino De Laurentiis come miglior film sociale. Il film inoltre contribuisce a riportare in scena la star della fiction, Manuela Arcuri, che per la sua interpretazione nei panni di Pamela si aggiudica il premio Leone di Vetro in occasione di un evento collaterale della 73 edizione del Festival del cinema di Venezia.

Nel 2020 da un'idea del Dottor Roberto Gallina realizza il cortometraggio "Un linguaggio universale" sui benefici della musicoterapia in ambito medico scientifico, e dirige il videoclip "Garden of Gethsemane" della violoncellista Bielorussa Olga Minskaya , e lo spot della start up di Dubai Teetsuma ,realizzato in occasione del lancio mondiale della Bike Electric E-STALLION.

Nel 2022 scrive, dirige, ed interpreta nel ruolo del cinico professor Alberto Bonadè il suo terzo lungometraggio dal titolo "HOGANBIIKI Il valore della sconfitta" con Manuela Arcuri Eva Moore Antonio Giuliani Penelope Frego e Luca Rigoldi, ed è regista e sceneggiatore per GSK ITALIA delle web serie "Tic toc la gentilezza del tempo" e "Quella macchia nera" sulla prevenzione oncologica del tumore dell'ovaio e del mieloma multiplo.

Filmografia

Regista 
The Mates - Pilota TV (2018)
Il professionista cortometraggio  (2015)
I Am Nobody cortometraggio  (2015)
La stanza del sorriso (2017)
Io e Ascanio cortometraggio (2017) 
Gioia l'angelo del ghiaccio cortometraggio (2018)
I luoghi della speranza docufilm (2020)
Un linguaggio universale cortometraggio (2021)
Hoganbiiki il valore della sconfitta (2022)
TIC TOC La gentilezza del tempo serie web (2022)
Quella macchia nera serie web (2023)

Sceneggiatore 
La promessa del sicario, regia di Max Ferro (2015)
L'ombra dei guantoni cortometraggio regia Roberto Tomeo 
Il professionista cortometraggio (2015) 
I Am nobody cortometraggio (2015)
La stanza del sorriso (2018)
Un linguaggio universale cortometraggio (2020)
I luoghi della speranza 2020)
Hoganbiiki Il valore della sconfitta (2022)
TIC TOC La gentilezza del tempo serie web (2022)
Quella macchia nera serie web (2023)

Collegamenti esterni